Мендосино има више значења:
 Округ Мендосино (Калифорнија)
 Мендосино (Калифорнија)